Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 7. bis 9. Juni 2022 im Delfin Resort im albanischen Shëngjin stattfand. Es war die siebte Austragung der Europameisterschaft der European Billiards and Snooker Association (EBSA) in der Altersklasse der U18-Junioren.

Europameister wurde der Waliser Liam Davies, der im Finale den Iren Leone Crowley mit 4:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Anton Kasakow und der Titelverteidiger Ben Mertens, der im Halbfinale gegen Crowley ausschied.

Modus 
Die 66 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Drei Spieler erzielten insgesamt vier Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 U18-Snookereuropameisterschaft 2022 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2022
U18 Europameisterschaft
Billardturnier in Albanien
Sport (Lezha)